Das Acura Classic 2007 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2007 in Carlsbad im San Diego County. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier I fand vom 30. Juli bis 5. August 2007 statt.

Das Einzelfinale gewann Marija Scharapowa gegen Patty Schnyder mit 6:2, 3:6 und 6:0. Im Doppel setzten sich Cara Black und Liezel Huber mit 7:5 und 6:4 gegen die Paarung Wiktoryja Asaranka/Anna Tschakwetadse im Endspiel durch.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in San Diego